Ardea kan syfta på:

Ardea (släkte) – är ett släkte bland hägrar

Geografi

Grekland 

 Aridaía, kommunhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis,

Italien 

 Ardea, Italien, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 

Robotskapade Greklandförgreningar